(français: "En une vie") est une chanson interprétée par Coral Segovia. La chanson fut composée et les paroles écrites par Thomas G:sson, Tony Sánchez-Olhsson y Andreas Rickstrand. C'est une spectaculaire ballade avec des sons celtique avec une cornemuse jouée par Piper maître, Dario Nogueira. Une partie de la corde qui mène la chanson a été enregistrée en direct merci à Maria Martinez. Le thème porte percussions R&B.

Histoire de la chanson 

"En una vida" est une chanson produit par l'équipe hispano-suédois, composé par Thomas G: sson, Tony Sanchez-Olhsson et Andreas Rickstrand, qui avait déjà travaillé avec des coraux dans la chanson "Todo está en tu mente".

Il avait l'idée de présenter une ballade de lui donner une touche différente à ce que le chanteur avait déjà présenté avant et le public qui connaissait jusque-là. La chanson a été enregistrée le , 2009.

Dans la première phase de la présélection espagnole pour l'Eurovision 2010, a été le Coral en ligne le plus populaire des candidats. Le chanteur-vous quelles qualités il faut avoir pour remporter le festival: «Une bonne chanson, surtout, un artiste qui se sentent vraiment et de savoir passer, selon la bonne régie à la chanson, et surtout hâte et le désir de réussir ".

Chanson en espagnol